Utsunomiya-shi bezeichnet:
 Utsunomiya, japanische Großstadt
 Utsunomiya (Klan), japanisches Adelsgeschlecht